Příjmení Gołuchowski nosí více různých významných osobností:

 Adam Gołuchowski (1855–1914) – polský horolezec
 Agenor Gołuchowski mladší (1849–1921) – rakousko-uherský politik
 Artur Gołuchowski (1808–1893) – rakouský politik

Související články 
 Agenor Gołuchowski